Il doppio del Grand Prix Hassan II 2008 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Jordan Kerr e David Škoch erano i detentori del titolo, ma quest'anno hanno partecipato con partner diversi.
Kerr ha fatto coppia con František Čermák, ma ha perso al 1º turno contro Guillermo Coria e Jean-Julien Rojer.
Škoch ha fatto coppia con Jaroslav Levinský, ma ha perso ai quarti contro Florian Mayer e Rainer Schüttler.

Albert Montañés e Santiago Ventura hanno vinto in finale 6–1, 6–2, contro James Cerretani e Todd Perry.

Teste di serie

  František Čermák /  Jordan Kerr (primo turno)
  Agustín Calleri /  Pablo Cuevas (semifinali)

  Jaroslav Levinský /  David Škoch (quarti)
  Yves Allegro /  Horia Tecău (primo turno)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni
 

Grand Prix Hassan II 2008
ATP Tour 2008